Трка на 5.000 метара у мушкој конкуренцији, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 17. и 20. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијског победника са Олимпијских игара у Лондону 2012 одбранио је Мохамед Фара из Уједињеног Каљевства.

Земље учеснице  
Учествовао је 51 алтетичар из 28 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих тркача на 5.000 метара 2016. године пре почетка такмичења (17. августа 2016), имали су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичари су били подељени у 2. групе. У финале су се пласирани по 5 прволасираних из обе групе (КВ) и 5 на основу постигнутог резултата (кв).

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља
 У току првe квалификациone трке, Хасан Мид је предњом ногом ударио у задњу ногу Мохамеда Фараха и пао. Након трке, САД је поднео жалбу која је усвојена, па је Миду дозвољено трчање у финалу.

Финале

Пролазна времена у финалној трци

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Трка на 5.000 метара на Летњим олимпијским играма